Білоруська футбольна вища ліга 1999 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Славія взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як володар Кубку Білорусі 1999—2000.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1999
Білорусь
1999 у білоруському спорті